Ишварди — топоним.

 Ишварди — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Ишварди — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Пабна.